O Dono Do Mundo - Volume 25 é um álbum da dupla sertaneja Milionário e José lançado em 2002, traz os hits "A Carta", "Nenhuma Esperança", "Lenha Molhada", esse álbum foi certificado com Disco De Platina Duplo pela vendagem superior a 600 mil cópias.